Rivière du Moulin (Saguenay), un affluent de la rivière Saguenay. Son embouchure se situe dans le quartier Rivière-du-Moulin, dans l'est de l'arrondissement Chicoutimi à Saguenay, dans Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;
 Rivière-du-Moulin est un quartier de la ville de Saguenay et une ancienne municipalité fusionnée à Chicoutimi en 1972 ;
 Rivière du Moulin (rivière Bécancour), un affluent de la rivière Bécancour (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Louis-de-Blandford, dans la MRC d'Arthabaska), dans le Centre-du-Québec, au Québec ;
 Rivière du Moulin (Gentilly), un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans le territoire de secteur de Gentilly de la ville de Bécancour, dans la MRC de Bécancour, dans le Centre-du-Québec, au Québec ;
 Rivière du Moulin (Beauceville), un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-Alfred et de Beauceville, dans la MRC Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière du Moulin (Bras Saint-Michel), un affluent du Bras Saint-Michel (versant de la rivière du Sud (Montmagny), dans  la MRC de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière du Moulin (Deschambault-Grondines), un affluent de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC de Portneuf, dans la région de la Capitale-Nationale, au Québec ;
 Rivière du Moulin (rivière Alick), un affluent de la rivière Alick (versant de la rivière du Sud (Montmagny) et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Saint-Paul-de-Montminy, dans  la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière du Moulin (rivière aux Billots), un affluent de la rivière aux Billots (versant de la rivière Etchemin), coulant dans Saint-Damien-de-Buckland, dans  la MRC de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière du Moulin (Saint-Gédéon), un affluent de la Rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Gédéon-de-Beauce, dans la MRC de Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière du Moulin (rivière Matapédia), un affluent de la rivière Matapédia (versant de la rivière Ristigouche et de la La Baie-des-Chaleurs), coulant dans les MRC de Avignon, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 Rivière du Moulin (Baie-Saint-Paul), un affluent de la rive ouest du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec ;
 Rivière du Moulin (Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans), un affluent du chenal des Grands Voiliers, coulant dans Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, dans la MRC de L'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec ;
 Rivière du Moulin (Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans), un affluent du chenal de l'Île d'Orléans, coulant dans Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, MRC de L'Île-d'Orléans, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, dans la province de Québec ;

dérivés

 Rivière du Moulin à Baude, un affluent de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, en Côte-Nord, au Québec ;
 Rivière du Petit Moulin, rivière de la MRC de L'Islet, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada.